Sámán, a szibériai eredetű sámánizmus központi alakja
 Sámán, magyar heavy metal együttes